Tyvepak kan henvise til

 Tyvepak (film fra 1915) - dansk film fra 1915
 Tyvepak (film fra 1921) - dansk/svensk film fra 1921